Vulcan är en amerikansk raket under utveckling sedan 2014 av United Launch Alliance (ULA), i samarbete med den amerikanska regeringen. Den kommer kunna placera upptill 27 200 kg i omloppsbana runt jorden.. ULA förväntar sig att den första uppskjutningen sker under 2022.

Raketens första steg kommer använda två BE-4-raketmotorer, samma typ av raketmotor som Blue Origins New Glenn-raket kommer använda.

Raketens andra steg kommer använda två RL10-raketmotorer.

Delar av raketen kommer vara återanvändbar.

Se även 
New Glenn

Noter 

Rymdraketer
United Launch Alliance